David Giles (1926-2010), réalisateur britannique de télévision
David Giles (né en 1956), footballeur international gallois
David Giles (né en 1964), skipper australien